Batthyány Ferenc (1497–1566) magyar főúr, katona, horvát bán
 Batthyány Ferenc (1573–1625) Sopron vármegye főispánja, dunántúli főkapitány
 Batthyány Ferenc (1804–1869) író